Il singolare  del Tampere Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Mathieu Montcourt non ha potuto difendere il titolo del 2008 perché è morto il 6 luglio 2009.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale Peter Luczak 6–4, 7–6(7).

Teste di serie

  Björn Phau (primo turno)
  Peter Luczak (finale)
  Florian Mayer (semifinali)
  Stéphane Robert (primo turno)

 Julian Reister (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (quarti di finale, ritiro a causa di infortunio al piede sinistro)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Kamil Čapkovic (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tampere Open 2009